Henry V. (1387–1422) war 1413–1422 König von England, siehe Heinrich V. (England).

Auf seinem Leben basieren folgende gleichnamige literarische und künstlerische Werke:
 Heinrich V. (Drama), OT The Life of Henry the Fifth, auch (englisch) Henry V bzw. (deutsch) Henry V., ein Drama von William Shakespeare (1599)
 mehrerer Verfilmungen dieses Dramas, siehe Liste von verfilmten Werken William Shakespeares #Heinrich V., darunter:
 Heinrich V. (1944), OT Henry V, von Laurence Olivier (1944)
 Henry V. (Film), OT Henry V, von Kenneth Branagh (1989)

Siehe auch:
 Heinrich V.